El apellido Boateng puede referirse a los siguientes personajes:

 Charles Boateng (nacido en 1989), futbolista ganés del FC Rouen;
 Derek Boateng (nacido en 1983), futbolista ganés del Rayo Vallecano;
 George Boateng (nacido en 1975), futbolista ganés-nederlandés del Nottingham Forest;
 Jérôme Boateng (nacido en 1988), futbolista alemán del Bayern de Múnich;
 Kevin-Prince Boateng (nacido en 1987), futbolista ganés (hermano del anterior) del F. C. Barcelona;
 Richard Boateng (nacido en 1992), futbolista ganés del Granada Club de Fútbol "B";
 Emmanuel Boateng (nacido en 1996), futbolista ganés del Levante U.D..
 Ema (Emmanuel) Boateng (nacido en 1994), futbolista ganés del LA Galaxy.